Hrvatska:
 Presečno, naselje u sastavu grada Novog Marofa
 Presečno Visočko, naselje u općini Visoko

Slovenija:
 Presečno (Dobje, Slovenija), naselje u općini Dobje